Бодуэн д’Авен, или Балдуин Авенский  (, ; сентябрь  — ) — французский хронист, рыцарь из графства Геннегау, сеньор де Бомон из дома д’Авен. Автор «Всемирной хроники» (), один из первых светских историков во Франции, Фландрии и Эно.

Биография 

Родился в сентябре 1219 года в графстве Люксембург и являлся вторым сыном бальи Эно Бушара д’Авена от его брака с Маргаритой Константинопольской, наследницей Фландрии и Геннегау. Поскольку Бушар был в юности рукоположен в иподиаконы, церковь признала его брак недействительным, отлучив в 1221 году его от церкви. Графиня Маргарита в 1223 году вышла замуж за Гильома II де Дампьера, и Бодуэн соответственно стал считаться бастардом, как и его старший брат Жан. 

После смерти в 1244 году своего отца, а также тётки, графини Жанны Фландрской, двое Авенов начали войну со своими единоутробными братьями Дампьерами за материнское наследство. Благодаря поддержке французского короля Людовика IX, готовившегося к крестовому походу, и при посредничестве папского легата Эда де Шатору, в 1246 году они смогли добиться раздела спорных территорий: Жан д’Авен стал графом Геннегау, а Бодуэн получил сеньорию Бомон, став законным наследником, что подтверждено было в 1250 году папой Иннокентием IV.

Бельгийский историк-медиевист Шарль Верлинден отождествляет его с дипломатом , ездившим с посольствами к половцам в 1240 и к монголам в 1251—1252 годах. В 1251 году он поссорился со своей матерью, обвинившей его в гибели своего второго мужа Гильома II де Дампьера, растоптанного на турнире лошадьми, но согласно договору, заключённому 24 сентября 1256 года в Перонне, примирился с ней, узаконив свои права на земли в Эно, за которые, по решению третейского суда короля Людовика, получил солидный выкуп Карл Анжуйский. Графиня Маргарита даже отправляла его в  1263 году в поход на Намюр, где он защитил замок от графа Генриха V Люксембургского, присоединив сам город к Фландрии, за что получил от матери в награду сеньорию Ла-Рош.

После смерти в 1280 году своей матери, он получил в апанаж новые владения во Фландрии и Эно. В 1287 году продал Дюнкерк и Варнетон () своему сводному брату графу Фландрии Ги де Дампьеру в счёт выплаты пожизненной ренты. Основал часовню Святого Жака в монастыре францисканцев в Валансьене и учредил в этом городе рыночный праздник в день Святого Матвея. 

Умер в Ле-Кенуа 10 апреля 1295 года. Похоронен в , бывшем соборе Валансьенского францисканского монастыря, в мраморной гробнице между хором и основанной им часовней. Его младший современник Ангерран IV де Куси, заимствовавший из его труда данные для родословного древа своей семьи, отзывался о нём так: «Он был одним из мудрейших в своём роде рыцарей того времени, строен, хоть и мал ростом».

Семья 
В 1243 году вступил в брак с Фелицией де Куси (1220—1307), дочерью Тома де Куси и Матильды де Ретель. В этом браке родились двое детей:
 Жан (ум. 18 февраля 1283 г.); третий муж Агнес де Валенс (ум. 2 января 1310 г.), дочери Уильяма де Валенс, 1-й графа Пембрукского.
 Беатриса (ум. 25 февраля 1321 г.), жена Генриха VI, графа Люксембурга. Вследствие этого династического союза Бодуэн д’Авен стал дедом германского императора Генриха VII.

Хроника 
Между 1278 и 1281 годами Бодуэн д’Авен закончил работу над «Всемирной хроникой» () в двух частях, написанной на старофранцузском языке и излагающей события со времён правления легендарного Фарамонда до 1278 года. В конце XIV столетия Жак де Гиз в своих «Анналах достославных правителей Эно» заметил, что сама идея составления всеобщей истории на национальном языке, которая подтверждала бы древность происхождения Фландрского дома, принадлежала ещё деду Бодуэна — Балдуину I Фландрскому, одному из предводителей четвёртого крестового похода и первому императору Латинской империи, погибшему в 1205 году в болгарском плену.

Источниками для первой части стали как книги Ветхого Завета и античных классиков вроде Саллюстия, Юлия Цезаря, Тита Ливия, Иосифа Флавия, Марка Аннея Лукана, Павла Орозия, так и труды средневековых авторов вроде «Схоластической истории» Петра Коместора и «Исторического зерцала» Винсента из Бове. При этом история Юлия Цезаря излагается в основном по старофранцузскому анонимному роману начала XIII века . В основу второй части легли как книги Нового Завета, так и хроники Гугона из Флёри, Сигеберта из Жамблу, Псевдо-Турпина, Гальфрида Монмутского, Гийома Тирского, Андре де Маршьена, Жоффруа де Виллардуэна, Жильбера Монсского, Примата из Сен-Дени и др. 

Особое внимание в своей хронике Бодуэн уделял истории Фландрского дома, к которому принадлежал по материнской линии. Помимо неё, хроника содержит сведения по истории графства Эно и крестовых походов, а также излагает мифы о троянских прародителях Меровингов, короле Артуре и Карле Великом.

Около 1284 года Бодуэн составил вторую, дополненную редакцию своей хроники, охватывающую уже события от сотворения мира до 1281 года. Между 1295 и 1307 годами возникла латинская версия хроники (), а во второй четверти XIV века появилась сокращённая (), существенно расходящаяся с оригиналом, но продолжавшая его до 1339 года.

Рукописи и издания 
Хроника Бодуэна Авенского, особенно в поздних своих версиях, имела широкую известность в среде дворянства Фландрии и Эно в качестве важного источника генеалогических сведений, и дошла до нас, как минимум, в 57 манускриптах конца XIII—XVI вв., хранящихся в собраниях Королевской библиотеки Бельгии (Брюссель), Королевской национальной библиотеки Нидерландов (Гаага), Национальной библиотеки Франции (Париж), Британской библиотеки (Лондон), Баварской государственной библиотеки (Мюнхен), Ватиканской апостольской библиотеки, Библиотеки редких рукописей и книг Бейнеке Йельского университета, библиотек Гентского, Кембриджского, Краковского, Туринского и др. университетов, муниципальных библиотек Арраса, Безансона, Берна, Валансьена, Дуэ, Камбре и др.

Генеалогия фландрских графов из хроники Бодуэна Авенского впервые напечатана была в 1660 году в Париже учёным монахом-бенедиктинцем из конгрегации Св. Мавра Люком д'Ашери, включившим её в третий том отредактированного им сборника «Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum qui in Galliae bibliothecis delituerant», и после его смерти там же в 1723 году переиздана. Не имея подробных биографических данных о хронисте, рукопись сочинения которого была обнаружена в библиотеке королевского историографа Андре Дюшена, Ашери снабдил его традиционным званием «магистра». И лишь брабантский историк барон Жак Леруа, издавший в 1693 году в Антверпене полную латинскую версию хроники, отождествил её автора с сыном и наследником графини Маргариты II Фландрской. В 1722 году публикация Леруа была без изменений напечатана в Брюсселе, а в 1880 году хроника частично была издана в Ганновере в 25 томе «Monumenta Germaniae Historica» немецким историком . 

Отрывки из старофранцузского оригинала хроники публиковались в Париже в 1840 и 1855 годах историком-архивистом  и палеографом-источниковедом Леопольдом Виктором Делилем в 21-м томе «Собрания историков Галлии и Франции», и в 1861 году историком Жаном Александром Бюшоном в «Собрании хроник и мемуаров по истории Франции». Комментированное научное издание её выпущено было в 1879—1880 году в двух томах в Брюсселе под редакцией бельгийского историка Жозефа Кервина де Леттенхове.

Примечания

Публикации 
 Краткая хроника Бодуэна Авенского // Хроники и документы времен Столетней войны / Сост. М. В. Аникиев. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. — С. 133–161. — ISBN 5-288-03645-4.
 Chronicon Balduini Avennensis, sive historia genealogica comitum Hannoniae. Edidit Iacobi Baronis Le Roy et S. R. l. — Bruxellis, 1722. — viii, 67 p.
 Genealogiae ex Chronicis Hainoniensibus, recollectis per Magistrum Balduinum de Avennis // Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum qui in Galliae bibliothecis delituerant. Olim editum opera ac studio d. Lucae d'Achery. — Tomus III. — Paris, 1723. — pp. 286–297.
 Extraits de la Chronique attribuée à Baudouin d'Avesnes, fils de la comtesse Marguerite de Flandre // Recueil des historiens des Gaules et de la France. — Tome 21. — Paris: Imprimerie impériale, 1855. — pp. 159–181. 
 Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig, mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante vom neunten bis zum Ausgang des fünfzehnten Jahrhunderts, hrsg. von G. L. Fr. Tafel und G. M. Thomas. — Bd. 1—3. — Wien, aus der kaiserlich-königlichen hof- und Staatsdr, 1856—1857. — (Fontes rerum austriacarum, II, 12–14). 
 Chronicon Hanoniense quod dicitur Balduini Avennensis, edidit Johannes Heller // Monumenta Germaniae Historica. — Tomus XXV. — Hannoverae, 1880. — pp. 414–467. — (Scriptorim). 
 Chronique de Baudouin d'Avesnes // Istore et croniques de Flandres, d'après les textes de divers manuscrits. Edité par Joseph Marie Bruno Constantin Kervyn de Lettenhove. — Tomes I—II. — Bruxelles: F. Hayez, 1879—1880. — xxxvi, 634 + 698 p. — (Collection de chroniques belges inédites, 19, 1–2).

Библиография 
 Gachet Émile. Bauduin d'Avesnes et sa Chronique // Compte rendu des séances de la Commission royale d'histoire ou recueil de ses bulletins. — 2e série. — Tome 5. — Paris, 1853. — pp. 255–280.
 Gachet Émile. Les Chroniques de Bauduin d'Avesnes // Compte rendu des séances de la Commission royale d'histoire ou recueil de ses bulletins. — 2e série. — Tome 9. — Paris, 1857. — pp. 265–319.
 Hachez Félix. Notice sur les généalogies tirées du recueil des chroniques du Hainaut de maître Bauduin d'Avesnes // Annales du Cercle archéologique de Mons. — Tome IV. — Mons, 1863. — pp. 183–192.
 Brassart Félix. Le prologue et la première partie des chroniques de Bauduin d'Avesnes // Souvenirs de la Flandre wallonne. Recherches historiques et choix de documents relatifs à Douai et aux anciennes provinces du Nord de la France. — 2e série. — Volume 2. — Douai; Paris; Gand, 1882. — pp. 129–139.
 Molinier Auguste﻿. Chronique dite de Baudouin d'Avesnes // Les sources de l'histoire de France des origines aux guerres d'Italie (1494). — Volume 3: Les Capétiens, 1180—1328. — Paris: Alphonse Picard et Fils, 1903. — pp. 175–176.
 ﻿Bayot Alphonse. La première partie de la Chronique dite de Baudouin d'Avesnes // Revue des bibliothèques et archives de Belgique. — Tome II. — Bruxelles, 1904. — pp. 419–432. 
 ﻿F. J. M., Jr. and Alfred Foulet. The Chronicle of Baldwin of Avesnes // Record of the Museum of Historic Art. Princeton University. — Volume 5. — No. 1. — Princeton University Art Museum, 1946. — pp. 3–5.
 Tyl-Labory Gillette. Chronique dite de Baudouin d'Avesnes // Dictionnaire des lettres françaises: le Moyen Âge, éd. par Geneviève Hasenohr et Michel Zink. — Paris: Fayard, 1992. — p. 290.

Ссылки 
 Краткая хроника Бодуэна Авенского (фрагмент в пер. М. В. Аникиева на DrevLit.ru)
 Extraits de la Chronique attribuée à Baudouin d'Avesnes (парижское переиздание 1855 г.)
 Istore et croniques de Flandres (первый том брюссельского издания 1879 г. на Gallica)
 Istore et croniques de Flandres (второй том брюссельского издания 1880 г. на Gallica)
 Chronicon Balduini Avennensis, sive Historia genealogica comitum Hannonia (латинское издание 1722 г. в Брюсселе)
 Genealogiae ex Chronicis Hainoniensibus, recollectis per Magistrum Balduinum de Avennis (парижское переиздание 1723 г.)
 Chronicon Hanoniense quod dicitur Balduini Avennensis (латинское издание 1880 г. в Ганновере)

Авены
Хронисты XIII века
Хронисты Франции
История Фландрии